Baustelle bezeichnet:

 einen Ort, an dem Bauarbeiten stattfinden; siehe: Baustelle
 Betätigungsfeld, Zuständigkeit, eine in Umbau befindliche Sache
 eine italienische Rockband; siehe: Baustelle (Band)
 eine vor allem in der Sächsischen Schweiz verwendete Klettertechnik; siehe: Klettergebiet Sächsische Schweiz

Siehe auch:

 Baustellenfertigung – ein Ablaufprinzip, bei dem die Arbeitskräfte und Produktionsmittel zum Platz des ortsgebundenen Arbeitsgegenstandes, der Baustelle, gebracht werden.